Francesco Patrizi henviser til:

 Francesco Patrizi da Cherso (1529–1597) – italiensk filosof
 Francesco Patrizi da Siena (1275–1328) – italiensk helgen
 Francesco Patrizi da Siena (1413–1494) – italiensk humanist og biskop